Голошина:

Украина 
 Голошина — село в Верховинском районе Ивано-Франковской области
 Голошина — село в Путильском районе Черновицкой области